San Mateo (Californië), een stad in de Amerikaanse staat Californië
San Mateo County, een county in de Amerikaanse staat Californië
San Mateo (Boyacá), een gemeente in het Colombiaanse departement Boyacá
San Mateo (Alajuela), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Alajuela
San Mateo (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Alajuela
San Mateo (Isabela), een gemeente in de Filipijnse provincie Isabela
San Mateo (Rizal), een gemeente in de Filipijnse provincie Rizal
San Mateo (Quetzaltenango), een gemeente in het Guatemalteekse departement Quetzaltenango
San Mateo de Gállego, een gemeente in de Spaanse provincie Zaragoza
San Mateo (Aragua), Venezuela
San Mateo (Anzoátegui), Venezuela
San Mateo (Venezuela), een plaats in de Venezolaanse deelstaat Aragua
Vega de San Mateo, een gemeente in de Spaanse provincie Las Palmas

Zie ook 
Matteüs (apostel), apostel en evangelist; een van de twaalf apostelen van Jezus